Endless ("senza fine" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Endless – film del 2015 diretto da Scott Beardslee
 Endless – film del 2020 diretto da Scott Speer

Fumetto 
Eterni (The Endless) – personaggi di Sandman

Musica 
Endless  – singolo dei Toto del 1985
 Endless  – singolo di Gigi D'Agostino del 1996
Endless  – EP degli Unearth del 2002
Endless  – singolo di Inna del 2011
Endless  – visual album di Frank Ocean del 2016
Endless – album dei The McClymonts del 2017